Groven – dolnoniemiecki odpowiednik "Graben" – fosa, grób

Niemcy 
1 gmina:
 Groven – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Osoby 
 Eivin Groven – norweski kompozytor